Говорят, что квадратная матрица  обладает свойством диагонального преобладания, если для каждого 
 
причём хотя бы одно из этих неравенств является строгим. Если все неравенства строгие, то говорят, что матрица  обладает строгим диагональным преобладанием.

Матрицы с диагональным преобладанием довольно часто возникают в приложениях. Их основное преимущество состоит в том, что итерационные методы решения системы линейных алгебраических уравнений с такой матрицей (метод итерации, метод Зейделя, метод Якоби) сходятся к точному решению, которое существует и единственно при любых правых частях. Также для таких матриц заведомо существуют некоторые виды матричных разложений.

Свойства 
 Матрица со строгим диагональным преобладанием является невырожденной.

Примечания

Литература

См. также 
 Метод прогонки
 Метод Якоби

Численные методы линейной алгебры
Матрицы